

Ореське — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край.
 Ореске — село, громада округу Скаліца, Трнавський край.